Рудик — фамилия.

Известные носители:
 Рудик, Алексей Петрович (1921—1993) — советский и российский учёный, сын П. А. Рудика.
 Рудик, Кира Александровна (род. 1985) — украинский политик.
 Рудик, Николай Витальевич (1948—2002) — советский и российский актёр.
 Рудик, Пётр Антонович (1893—1983) — советский учёный-психолог.
 Рудик, Сергей Николаевич (род. 1970) — украинский политик.
 Рудик, Филипп Сергеевич (род. 1987) — белорусский футболист.
 Рудик, Юрий (род. 1991) — украинский фигурист-парник.

См. также 
 Рудикова
 Рудык
 Рудиков
 Рудиковка